Formuła Renault 3.5 Sezon 2005 – pierwszy sezon w historii tej serii. Zmagania rozpoczęły się 1 maja na belgijskim torze Circuit Zolder, natomiast zakończyły 23 października na Autodromo Nazionale di Monza we Włoszech. Mistrzem serii wśród kierowców został Polak Robert Kubica, a wśród zespołów - hiszpańska ekipa Epsilon Euskadi.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Na torze Circuit de Monaco w Monte Carlo seria towarzyszyła Formule 1. Pozostałe wyścigi zostały zorganizowane osobno wraz z innymi wyścigami World Series by Renault.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:

 Kwalifikacje: 1 punkt (w każdym wyścigu)
 Wyścig: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
 Najszybsze okrążenie: 1 punkt (w każdym wyścigu)

Klasyfikacja zespołów

Bibliografia 
 Formula Renault 3.5 World Series - Season 2005

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Sezony Formuły Renault 3.5
2005 w sportach motorowych